Petter Pettersson est un nom pouvant désigner:

 (né en 1939), journaliste norvégien
 (1911-1984), homme politique conservateur norvégien

Voir aussi

Pettersson, Petter